Ма́рек Баране́цкий (; 16 июня 1954, Гливице, Польша) — польский писатель и журналист, фантаст.

Биография 
Марек Баранецкий родился 16 июня 1954 года в городе Гливице. Закончил Силезский политехнический университет. Работал инженером-экологом. С 1976 года Марек Баранецкий стал печататься в студенческих газетах, руководил студенческой еженедельной газетой «Politechnik». В 1984 году оставил свою работу и стал заниматься литературной деятельностью.

Творчество 
В 1983 году Марек Баранецкий дебютировал в фантастическом ежемесячном журнале «Fantastyka», где опубликовал рассказ «Karlgoro godzina 18.00», который был признан лучшим фантастическим рассказом журнала за 1983 год.

В 1985 году Марек Баранецкий опубликовал сборник рассказов «Głowa Kasandry». За постапокалиптический рассказ «Głowa Kasandry» 1986 году Марек Баранецкий получил литературную награду имени Януша Зайделя. Этот рассказ разошёлся в более, чем 150 тысячах экземплярах и частями передавался в III Программе Польского радио. Была попытка экранизации рассказа, но из-за цензуры съёмки не состоялись. После продолжительной борьбы за экранизацию своего рассказа Марек Баранецкий перестал заниматься литературной деятельностью и вернулся на старую работу.

Литература 
 Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, ISBN 83-210-0892-5
 Przepowiednia, zebrał Stefan Otceten, Warszawa, Wydawnictwo Alfa 1986.ISBN 83-7001-122-5

Ссылки 
 Рецензия на сборник «Głowa Kasandry» 

Польские писатели